Klonn ist ein deutscher Ortsname:
 Klonn, 1938 bis 1945 Zwerghöfen, untergegangener Ort im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Klon (Mikołajki) im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klonn, 1938 bis 1945 Parteinen, untergegangener Ort im Kreis Lötzen, Ostpreußen, nach 1945: Klon (Giżycko) im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen